Mikko Peltola, född 8 december 1969 i Tammerfors, är en finländsk före detta ishockeyspelare (centerforward). Han spelade för Dragons de Rouen, Örebro HK, Ilves, Linköpings HC, SC Rapperswil-Jona, Pelicans, HPK, MIF Redhawks, Lukko och Tappara i sin spelarkarriär.

Extern länk 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1969
Levande personer
Män
Spelare i HPK
Spelare i Ilves
Spelare i Linköping HC
Spelare i Lukko
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Pelicans
Spelare i Rapperswil-Jona Lakers
Spelare i Tappara
Spelare i Örebro HK